Stehno může být:

 stehno – v anatomii masivní část dolní končetiny mezi kolenem a kyčelním kloubem (u čtvernožců kýta u zadních končetin)
 stehenní kost – nejdelší kost lidského těla
 čtyřhlavý sval stehenní – velká skupina svalů na přední straně stehna

příjmení
 František Stehno (* 1949) – český trenér vodního lyžování, československý vicemistr světa a mistr Evropy
 Pavel Stehno (* 1983) – český šachista
 
jiné
 v přirovnání (augumentativ): „velký jako stehno“